Le Championnat d'Italie de football 1910-1911 est la quatorzième édition du championnat d'Italie. L'US Pro Vercelli remporte son troisième titre.

Tournoi vénète-émilien

Résultats 
(*) Résultat annulé : Venezia - Hellas 2-2, Hellas-Venezia forfait, Vicenza - Venezia 1-2, Venezia - Vicenza forfait

Classement 

 Vicenza qualifié pour la finale contre le vainqueur du tournoi principal.

Tournoi principal

Résultats 
(*) résultats annulés : Milanese - Genoa 1-3, Genoa - Inter 1-2, Torino - Inter 3-1, Torino - Pro Vercelli forfait
En gras matchs joués à une autre date.

Classement 

 Pro Vercelli qualifié contre le vainqueur du tournoi vénète-émilien.

Finale

Effectif de l'US Pro Vercelli 

 Giovanni Innocenti
 Angelo Binaschi
 Bossola I
 Modesto Valle
 Guido Ara
 Giuseppe Milano I
 Pietro Leone I
 Felice Milano II
 Ferraro I
 Carlo Rampini I
 Carlo Corna I

1910-1911
Championnat Italie Football 1910-1911 D1
Championnat Italie Football 1910-1911 D1
Italie D1
Italie D1